MZK steht für:
 den Flugplatz Marakei (IATA-Code)
 die Mährische Landesbibliothek, (Moravská zemská knihovna) 
 den modernisierten Zollkodex, siehe Zollkodex der Union

mzk steht für:
 Nigerianisches Mambila (ISO-639-3-Code), Varietät der Dialektkette Mambila in Nigeria

Abkürzung